Pfitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Pfitzer (1912–2000), deutscher Verwaltungsjurist
 Albert Pfitzer (1882–1948), deutscher Geodät
 Anton Pfitzer (1818–1892), deutscher katholischer Geistlicher und Heimatforscher
 Caspar Pfitzer (um 1585–nach 1618), deutscher Bäcker und Opfer der Hexenverfolgung 
 Eberhard Pfitzer (1916–2005), deutscher Kirchenmusiker 
 Ernst Hugo Heinrich Pfitzer (1846–1906), deutscher Botaniker

 Josef Pfitzer (* 1969), deutscher Film- und Theaterschauspieler
 Russell K. Pfitzer (1878–1978), US-amerikanischer Orangenpflanzer und Philanthrop

Siehe auch:

 Pfizer (Begriffsklärung)